Rock'n'Roll Meltdown — The Ultimate Video Collection () — сборник видеоклипов хэви-метал-групп, выпущенный в 1988 году в форматах LaserDisc и VHS британским лейблом PolyGram. Преимущественно представлена музыка в наиболее популярном тогда субжанре глэм-метал. Каждый клип предваряет индивидуально снятая графическая заставка.

Список композиций

Ссылки 
 Amazon

Музыкальные видео по алфавиту